Literatura
 A Night to Remember (livro), um livro de Walter Lord sobre o R.M.S. Titanic

Cinema
 A Night to Remember (filme de 1943), um filme de comédia/mistério estrelado por Loretta Young e Brian Aherne
 A Night to Remember (filme de 1958), uma adaptação de 1958 do livro de Lord

Música
 A Night to Remember (álbum de Cyndi Lauper), um álbum da cantora Cyndi Lauper
 "A Night to Remember" (canção), um single do álbum
 A Night to Remember (álbum de Evergrey), um álbum da banda Evergrey

Desambiguações de artes